Walraven I van Brederode
 Walraven II van Brederode
 Walraven III van Brederode
 Walraven IV van Brederode
 Walraven van Brederode (1440-1490), bastaardzoon van Reinoud II van Brederode
 Walraven van Brederode (1460-1490), bastaardzoon van Gijsbrecht van Brederode
 Walraven van Brederode (1628-1628), jonggestorven zoon van Joan Wolfert van Brederode